Thrawnova konfederace (anglicky Thrawn's confederation), nazýváno také jako Thrawnovo impérium (anglicky Thrawn's Empire), byl ve fiktivním rozšířeném (nekanonickém) světě Star Wars dočasný pro-imperiální autoritářský režim a vojenská konfederace po zániku Galaktického impéria v časech Imperiální občanské války, kdy se různí imperiální vůdci a velitelé chopili moci a započali mezi sebou boj o nadvládu a obnovu Impéria.

Konfederace založená velkoadmirálem Thrawnem ovládla více než třetinu galaxie, vznikla roku 8 ABY, tj. čtyři roky po bitvě o Endor. S pověřením Imperiální vládnoucí rady měl Thrawn coby vrchní velitel imperiálních sil obnovit imperiální vládu nad galaxií a válčit jak s Novou republikou, tak s ostatními znepřátelenými frakcemi. Následujícího roku zahájil Thrawn s flotilou tažení (anglicky Thrawn campaign či Thrawn crisis) proti Nové republice, avšak v bitvě o Bilbringi byly jeho síly poraženy a sám Thrawn byl poté zavražděn. Thrawnova konfederace se měla rozpadnout záhy po smrti svého vrchního velitele ještě toho roku (9 ABY). Imperiální vůdci se poté uchýlili do svých menších soukromých impérií v různých částech galaxie, přičemž nejmocnějším z nich se stala Imperiální vládnoucí rada, která získala největší teritorium. Ze zaniklé konfederace se nově zformovala nová aliance zvaná Imperiální koalice (Imperial Coalition). 

Mnozí imperiální důstojníci se nevzdali naděje ve vítězství a obnovu Impéria i přes Thrawnovu porážku. K tomu došlo v následujícím roce s návratem císaře Palpatina a pozdějším znovusjednocením Impéria v roce 12 ABY. Co se týče Nové republiky, ta byla po válce s Thrawnem významně oslabena, vojensky i ekonomicky.

Thrawnova konfederace a rovněž postava velkoadmirála Thrawna se nacházejí pouze v Trilogii Thrawn (Thrawn trilogy) náležící k tzv. „legendám“ neboli rozšířenému světu Star Wars, tj. dodatečně sepsaným beletristickým dílům (které jsou mimo oficiální kánon) navazujících na filmovou sérii.

Reference

Související články 
 Velkoadmirál Thrawn – vrchní velitel imperiálních sil (hlavní postava Trilogie Thrawn, vůdce konfederace)
 Impérium ruky – stát založení Thrawnem krátce po vzniku Galaktického impéria

Organizace ve Star Wars